Raw Deal (1948), een film noir uit 1948 met Claire Trevor.
Raw Deal (1977), een film uit 1977 met Gerard Kennedy.
Raw Deal (1986), een actiefilm uit 1986 met Arnold Schwarzenegger
Raw Deal: A Question of Consent - Een documentaire uit 2001
Killing Time - een Amerikaanse hardcore punkband
Raw Deal (spel), een verzamelkaartspel van Comic Images.